Werner Wachsmuth ist der Name folgender Personen:

* Werner Wachsmuth (Mediziner) (1900–1990), deutscher Chirurg, Sanitätsoffizier und Hochschullehrer
 Werner Wachsmuth (Schauspieler) (1940–1977), deutscher Schauspieler